Кладово — топоним.

Россия 
 Кладово — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Кладово — деревня в Куньинском районе Псковской области.

Сербия 
 Кладово — город, административный центр общины Кладово в Борском округе.
 Кладово — община в Борском округе.